State House peut désigner :
 State House (Barbade)
 State House (Guyana)
 le Palais d'État (Kenya)
 le Palais d'État (Nauru)